Ке́ре́нский — русская фамилия. Известные носители:

 Керенский, Александр Фёдорович (1881—1970) — российский политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917).
Керенский, Олег Александрович (1905—1984) — английский инженер-мостостроитель.
 Керенский, Владимир Александрович (1868—после 1922) — русский писатель и богослов.
 Керенский, Фёдор Михайлович (1838—1910) — отец Александра Керенского, педагог, директор гимназий.

См. также 
 Керенский уезд
 Керенский район
 Керенский Тихвинский монастырь
 Керенск

Примечания